Bomhauer ist der Name von

 Hinrich Bomhauer (Henrich Bomhauer; Heinrich Bomhauer; † 1553), Bürgermeister von Hannover
  Christian Bomhauer (Christian Bomhower; Christianus Bomhouwer; Christianus Bomhower und Varianten; 1468–1518), katholischer Theologe und Bischof von Dorpat, siehe Christian Bomhouver

Siehe auch:
 Boomhouwer